Чемпионат Кипра сезона 1956/57 — 20-й Чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 9 команд. Победителем турнира стал клуб «Анортосис» из Фамагусты.

Турнирная таблица

Результаты матчей

См. также 
Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1956/1957
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1956 году
Спорт на Кипре в 1957 году